Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B9 :
 Bundesstraße 9 (B 9), en Allemagne
 Route B9, à Chypre

Voir aussi